Plenář může být:

 Plenář (liturgická kniha) – typ středověké liturgické knihy
 Plenář (relikviář) – schránka na relikvie svatých v podobě desky